Furster ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Furster († 1547), Politiker
 Ludwig Furster (um 1487– vor 1529), Politiker